Likymnios (łac. Licymnius) – poeta dytyrambiczny z Chios
 Likymnios (łac. Licymnius) – w mitologii greckiej syn Elektryona